Mel puede referirse a:
 Mel (Véneto), localidad italiana de la provincia de Belluno, región del Véneto;
 Mel (película), película estadounidense de 1998, dirigida por Joey Travolta;
 Escala Mel, una escala musical;
 Manuel Sierra Laffitte, ilustrador español del siglo XX, que utilizó el seudónimo «Mel».
 Melchor Prats, historietista español.

MEL
 Maya Embedded Language, un lenguaje de programación utilizado para simplificar tareas en el software Autodesk Maya;
 Aeropuerto Internacional Tullamarine, el aeropuerto internacional de Melbourne (Australia) cuyo código IATA es MEL;
 Movimiento contra el Exceso de velocidad Letal, una asociación de seguridad vial chilena;
 Minera Escondida Ltda., una empresa minera chilena en la región de Antofagasta.